Andalusia, Andalucia of Andalucía kan verwijzen naar:

 Andalusië, een regio in Spanje
 Andalucía (Colombia), een plaats in Colombia
 Andalucía (Valle del Cauca), een gemeente in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
 Andalucia (Jordanië), een plaats in Jordanië
 Andalusia (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Andalusia (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Andalusia (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Andalusia Township , een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Andalusia (plaats in Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Andalusia (landgoed), ook bekend als Nicholas Biddle Estate, in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Andalucía (wielerploeg), een Spaanse wielerploeg